Damiani es un apellido de origen italiano que puede referirse a:

Personas 
Amelia Luisa Damiani (1964-), geógrafa brasileña
Claudio Damiani (1957), poeta italiano.
Damiano Damiani (1922-2013), director de cine, guionista, actor y escritor italiano.
Donatella Damiani (1958), actriz italiana.
Elena Damiani (1979), artista peruana.
Felice Damiani (1560-1608), pintor italiano.
Francesco Damiani (1958), exboxeador italiano.
Irajá Damiani Pinto (1919-2014), paleontólogo y geólogo brasileño.
Jorge Damiani (1931-2017), pintor uruguayo de origen italiano.
José Pedro Damiani (1921-2007), contador, político y dirigente deportivo uruguayo.
José Vicente Damiani (1934-2007), periodista, escritor, locutor, conductor y difusor de tango argentino.
Joseph Damiani (1923-2004), escritor, guionista, dialoguista y director cinematográfico de origen corso y nacionalizado suizo.
Juan Pedro Damiani (1958), Presidente del Club Atlético Peñarol.
Oscar Damiani (1950), exfutbolista y agente italiano.
Petrus Damiani o Pier Damiani o Pedro Damián (1007-1072), cardenal italiano.
Raúl Damiani (1979), exfutbolista argentino.
Víctor Damiani (1893-1962), barítono uruguayo.

Otros usos 
Damiani (marca), grupo italiano de empresas, de joyería de lujo.